Ekeby pastorat kan syfta på:

Ekeby pastorat, en tidigare pastorat i Linköpings stift
Ekeby pastorat, ett pastorat i Lunds stift
Ekeby pastorat, ett tidigare pastorat i Strängnäs stift
Ekeby pastorat, ett tidigare pastorat i Uppsala stift